Vincent Beffara (né en 1977), mathématicien français.
 Jean-Marie Beffara (né en 1962), homme politique français.
 Louis-François Beffara (1751-1838), écrivain français